Selenzowo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 Selenzowo (Kaliningrad, Prawdinsk), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Prawdinsk (bis 1946 Grünthal, Kreis Bartenstein, Ostpreußen)
 Selenzowo (Kaliningrad, Tschernjachowsk), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Tschernjachowsk (bis 1938 Obehlischken, 1938–1946 Schulzenhof, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Selenzowo (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Selenzowo (Twer, Kaschin), in der Oblast Twer, Rajon Kaschin
 Selenzowo (Twer, Wyschni Wolotschok), in der Oblast Twer, Rajon Wyschni Wolotschok
 Selenzowo (Wologda), in der Oblast Wologda

ru:Зеленцово